Nematopaguroides är ett släkte av kräftdjur. Nematopaguroides ingår i familjen eremitkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Eremitkräftor
Nematopaguroides